

Caratteristiche tecniche
Giocava come mezzala, con compiti di regia e impostazione del gioco.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili della , disputa due stagioni nella formazione riserve e nel novembre 1966 passa al , con cui esordisce in Serie A. Nelle file dei neroverdi debutta il 14 novembre 1966 nello 0-0 interno con il , e in totale disputa due partite di campionato.

A fine stagione i lagunari retrocedono in Serie B, e Bertani viene ceduto al , con cui vince il campionato di Serie C giocando questa volta da titolare (36 presenze senza reti); riconfermato tra i cadetti, viene impiegato con minore continuità collezionando 11 presenze nel campionato 1968-1969. A fine stagione passa al , neopromosso in Serie B, ma anche in questo caso è scarsamente utilizzato (3 presenze in campionato e due in Coppa Italia). Dopo un'altra stagione al Piacenza senza essere mai impiegato, nell'estate 1971 si riavvicina a casa passando al  con cui chiude la carriera nel 1978.

Palmarès

Cesena: 1967-1968

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni
Statistiche su Calcio.com
Statistiche su Soccerdb.net